Coluzea är ett släkte av snäckor. Coluzea ingår i familjen Turbinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Coluzea